Верховской — фамилия; имеет женскую форму .
 Верховской, Роман Николаевич (1881—1968) — российский и американский архитектор и скульптор.
 Верховской, Сергей Сергеевич (Верховский; 1907—1986) — философ и богослов русского зарубежья.
 См. также 
 Верховский